Enchiridion (altgriechisch Encheiridion) steht für:

 Handbuch, Nachschlagewerk

namentlich:
 Encheiridion („Handbüchlein“), Auszug aus den Lehrgesprächen des Philosophen Epiktet
 Enchiridion des Pomponius, rechtsgeschichtliche Abhandlung aus dem 2. Jahrhundert
 Enchiridion militis Christiani, Frühwerk des Erasmus von Rotterdam (1503)
 Erfurter Enchiridion, protestantisches Gesangbuch (1524)
 Enchiridion Helveticum Constantiae Episcopalis Handbuch über die zum Bistum Konstanz gehörenden Teile der Alten Eidgenossenschaft (1778)
 Enchiridion Indulgentiarum, katholisches Ablassverzeichnis
 Enchiridion Symbolorum, katholisches Verzeichnis maßgeblicher Glaubensbekenntnisse (1854)